Merriweather Post Pavilion – album degli Animal Collective del 2009
 Merriweather Post Pavilion – anfiteatro di Columbia